Dieckmann est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre chronologique
 August Dieckmann (1912–1943), militaire allemand ;
 Carolina Dieckmann (née en 1978), actrice brésilienne ;
  (née en 1977), mannequin et actrice vénézuélienne ;
  (né en 1935), diplomate allemand ;
 Herbert Dieckmann (1906–1986), historien germano-allemand ;
 Johannes Dieckmann (1893–1969), journaliste et homme politique allemand ;
  (né en 1965), homme politique allemand ;
 Walter Dieckmann (1869–1925), chimiste allemand ;
 Wilhelm Dieckmann (1893–1944), militaire allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique